Volta kan syfta på:

 Elektriska AB Volta – ett svenskt företag som tillverkade dammsugare
 AS Volta – ett estniskt elektromekaniskt företag
 Volta (dans) – en dans
 Volta (musikalbum) – ett musikalbum av sångerskan Björk
 8208 Volta – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Alessandro Volta, (1745–1827) uppfinnare av det första elektriska batteriet

Geografi

Belarus 

 Volta (vattendrag i Belarus), Vitsebsks voblast,

Ghana 

 Voltaregionen, region, 
 Volta (flod), 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar